Luisa Hesensko-Darmstadtská (15. února 1761, Darmstadt - 24. října 1829, Bensheim) byla sňatkem první hesenskou velkovévodkyní.

Život 
Luisa se narodila jako dcera Jiřího Viléma Hesensko-Darstadtského a jeho manželky Marie Luisy Albertiny Leiningensko-Falkenbursko-Dagsburské.

Princezna byla v roce 1770 v doprovodu Marie Antoinetty při její cestě na svatbu do Francie. Luisa si poté s francouzskou královnou až do roku 1792 dopisovala.

Luisa se 19. února 1777 v Darmstadtu provdala za svého bratrance, tehdejšího korunního prince Ludvíka Hesensko-Darmstadtského. Její manžel vládl od roku 1790 Hesensko-Darmstadtsku jako lantkrabě Ludvík X. a od roku 1806 jako hesenský velkovévoda Ludvík I.

Luisa od roku 1783 trávila letní měsíce v parku Fürstenlager, kde také v roce 1829 zemřela. Velkovévodkyně byla popisována jako přívětivá a ctěná národem. Johann Wolfgang von Goethe zůstával u jejího dvora a Friedrich Schiller předčítal ze svého Dona Carlose v jejím salonu. Říkalo se, že Napoleon Bonaparte slíbil krásné Luise, která, jak věřil, byla jednou z nejchytřejších žen své doby, že jí dá korunu.

Luisenstraße a Luisenplatz v Darmstadtu jsou pojmenovány po ní.

Potomci 
Luisa měla s Ludvíkem několik dětí:

 1. Ludvík II. Hesenský (26. 12. 1777 Darmstadt – 16. 6. 1848 tamtéž), hesenský velkovévoda od roku 1830 do března 1848, kdy rezignoval
 ⚭ 1804 Vilemína Luisa Bádenská (10. 9. 1788 Karlsruhe – 27. 1. 1836 Darmstadt)
 2. Luisa Karolína Hesensko-Darmstadtská (15. 1. 1779 Darmstadt – 18. 4. 1811 Köthen) 
 ⚭ 1800 Ludvík Anhaltsko-Köthenský (25. 9. 1778 Köthen – 16. 9. 1802 tamtéž)
 3. Jiří Hesensko-Darmstadtský (31. 8. 1780 Darmstadt – 17. 4. 1856 tamtéž) 
 ⚭ 1804 Karolína Török de Szendrő (23. 4. 1786 – 28. 10. 1862), morganatické manželství, rozvedeno roku 1827
 4. Fridrich Hesensko-Darmstadtský (13. 5. 1788 Darmstadt – 16. 3. 1867 Paříž), svobodný a bezdětný
 5. mrtvě narozená dvojčata - dcery (*/† 11. 5. 1789 Darmstadt)
 6. Emil Hesensko-Darmstadtský (3. 9. 1790 Darmstadt – 30. 4. 1856 Baden-Baden), svobodný, ale měl nemaželskou dceru
 7. Gustav Hesensko-Darmstadtský (18. 12. 1791 Darmstadt – 30. 1. 1806)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 15. února
Narození v roce 1761
Úmrtí 24. října
Úmrtí v roce 1829
Hesensko-Darmstadtští
Hesenské velkovévodkyně
Narození v Darmstadtu
Úmrtí v Hesensku
Ženy